Krn (berg), een berg in de Julische Alpen in Slovenië
Krn (Kobarid), een plaats in de Sloveense gemeente Kobarid